H
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák